4 miejscowości podstawowe i 1 część miejscowości w Polsce
 Ciosny – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd
 Ciosny – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Ciosny – kolonia w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Ciosany – część wsi Kawęczyn w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Maciejowice
 Ciosny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew

 Rezerwat przyrody
 Ciosny – w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz

Miejscowości na Białorusi 

 Ciosny – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.